Eine Hofkirche ist ein Kirchengebäude. Man unterscheidet die Kirche des Hofes und die Kirche im Hof.

Kirche des Hofes 
Eine Hofkirche in diesem Sinn ist ein Kirchengebäude, das – anders als Bischofs-, Pfarr- oder Klosterkirchen – einem Fürstenhof zugeordnet ist. Meist ist sie Teil der Schlossanlage und beherbergt in der Krypta die Grabmale ihres Fürstengeschlechts.

Hofkirchen gibt es unter anderem in folgenden Städten:
 Berlin: Berliner Dom
 Breslau: Hofkirche (Breslau)
 Bruchsal: Hofkirche Bruchsal
 Dresden: Katholische Hofkirche
 Dresden: Evangelische Hofkirche (Sophienkirche)
 Düsseldorf: Hofkirche St. Andreas
 Innsbruck: Hofkirche
 Karlsruhe: Evangelische Stadtkirche
 Ludwigslust: Hofkirche
 Luzern: Hofkirche St. Leodegar im Hof
 Mannheim: Jesuitenkirche
 München: Allerheiligen-Hofkirche und Theatinerkirche
 Neuburg an der Donau: Hofkirche Unserer Lieben Frau
 Neumarkt in der Oberpfalz: Hofkirche Neumarkt
 Wien: Augustinerkirche und Michaelerkirche
 Würzburg: Hofkirche in der Würzburger Residenz
 Zerbst/Anhalt: St. Bartholomäi

Kirche im Hof 

Seltener wird das Wort im topografischen Sinn für „ein auf einem Hof liegendes“ Kirchengebäude verwandt, wie in Breslau. So gibt es Hofkirche genannte protestantische Kirchenräume, die in den Innenhöfen errichtet wurden, von der Straße aus also nicht oder weniger gut zu sehen waren. Diese Art von Kirchenbau trat in Gebieten auf, wo die Protestanten ab dem 17. Jahrhundert zwar geduldet waren, aber kein Aufsehen erregen sollten und zum Selbstschutz auch nicht wollten. Deshalb errichtete man die Kirchen entweder so, dass sie wie die niederländischen Schuilkerk in die Straßenfront eingebunden waren und auf den ersten Blick als ganz normales Wohnhaus wirkten oder verlegte sie in den Hof des Komplexes. Zur Straße hin befand sich dann ein Haus, das als Pfarrhaus und/oder Schule diente, während man durch das Hoftor zur Kirche gelangte. Da man die Kirchen nicht sehen sollte, sollten sie auch nicht gehört werden, so dass Hofkirchen in der Regel keine Glocken hatten. Einige dieser Hofkirchen existieren noch heute, zum Beispiel die Neanderkirche und die Berger Kirche in Düsseldorf, die Mennonitenkirche in Krefeld sowie reformierte Kirchen in Wassenberg, Kaldenkirchen, Süchteln und Erkelenz-Lövenich. 

Weiterhin nennt die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde in Berlin-Köpenick ihre in einem Innenhof gelegene Kirche Hofkirche. Auch hier scheinen „Störungen während des Gottesdienstes“ am früheren Standort mit zum Entschluss beigetragen zu haben, das neue Kirchengebäude in einem Innenhof zu bauen.

Siehe auch 
 Kirche am Hof (Wien)
 Hofkirche Luzern
 Hofkirchen (Ortsteile)
 Hofkapelle (Begriffsklärung)
 Schlosskirche (des Adels oder Großbürgertums)

Einzelnachweise 

Liste (Kirchengebäude nach Name)
Höfische Gesellschaft